Socialist Workers Party kan syfta på:

 Socialist Workers Party (USA)
 Socialist Workers Party (Storbritannien)